

Geografia 
Francia
 Baiona o Bayonne – città dei Pirenei Atlantici (Nuova Aquitania)
Italia
 Baiona – roggia che esce dall'Oglio a nord di Urago d'Oglio
 Pialassa della Baiona – area naturale protetta del comune di Ravenna
Spagna
 Baiona o Bayona – comune della provincia di Pontevedra (Galizia)